Société Générale Maroc ou Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) est une banque commerciale marocaine dont le siège est à Casablanca.

C'est une filiale de la banque Société Générale, qui est son actionnaire majoritaire (57,66%). Par le biais de sa holding Deveco Souss (27,54%), la famille Ounejjar Mzali est un actionnaire secondaire.

Histoire 
Créée en 1913, à Casablanca, Société générale Maroc est une filiale du groupe Société générale.

Liens externes 
 Site officiel

Banque ayant son siège au Maroc
Entreprise fondée en 1913
Société générale
Entreprise ayant son siège à Casablanca